Миха́йлівська пло́ща — назва площ у деяких населених пунктах України.

 Михайлівська площа — площа в місті Київ.
 Михайлівська площа — площа в місті Одеса.

Площі